Ву́лиця Рі́харда Зо́рге (також Ву́лиця Зо́рге) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Зорге — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Зорге — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ріхарда Зорге — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Зорге — вулиця в місті Миколаїв.

 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Омеляна Грабця в місті Вінниця.
 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Волноваха.
 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Гарета Джонса у місті Кременчук.
 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Українських розвідників у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Героїв Трубежа у місті Переяслав.
 Вулиця Зорге — колишня назва вулиці Довженка в місті Умань.

Вулиці, названі на честь людей